Чадамба — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:

 Чадамба, Зоя Борандаевна (1928—2017) — заслуженный деятель науки Тувинской АССР, кандидат филологических наук, ветеран тувинской науки.
 Чадамба, Леонид Борандаевич (1918—1987) — тувинский поэт, прозаик, детский писатель, переводчик и общественный деятель.